Расторопный — русский миноносец типа «Сокол».

Служба 
16 июля 1904 года «Расторопный» торпедировал пароход SS Hip Sang, который перевозил продовольствие из Нючжуана в Чифу к западу от Квантунского полуострова, после отказа остановиться.

История гибели 
В ночь со 2 на 3 ноября 1904 года по решению совета флагманов был послан из Порт-Артура в Чифу под командованием лейтенанта П. М. Плена, имея на борту морского врача Штернберга с депешами и донесениями в адрес русского командования. Прорвав японскую блокаду, к рассвету 3 ноября подошел к Чифу и встал на якорь к востоку от Консульской горки. Поскольку выход из гавани был заблокирован двумя японскими крейсерами и отрядом миноносцев, командир корабля лейтенант Плен приказал взорвать корабль. В 7 часов вечера были открыты кингстоны и одновременно произведены пять взрывов в разных частях корпуса. Миноносец затонул на глубине 16 футов. После войны русское военно-морское командование передало затопленный корпус миноносца в распоряжение китайского правительства с условием не пользоваться им как военным кораблем и вернуть российскому правительству вооружение миноносца.

Офицеры миноносца 
 Командиры:
 06.12.1903-04.02.1904 — Капитан 2-го ранга Н. А. Сакс
 05.02.1904-28.05.1904 — Лейтенант В. И. Лепко
 28.05.1904-10.06.1904 — Лейтенант С. Л. Хмелев
 10.06.1904-27.06.1904 — Лейтенант А. И. Непенин
 27.06.1904-02.11.1904 — Лейтенант В. И. Лепко
 02.11.1904-03.11.1904 — Лейтенант П. М. Плен
 Вахтенный начальник:
 Мичман К. В. Шевелев 1-й
 Судовой механик:
 Младший инженер-механик Вишняков, Порфирий Павлович
 11.1904 — Помощник старшего инженер-механика фон Берг, Владимир Фердинандович

Примечания

Ссылки 
 Русско-Японская война на море 1904—1905 гг.
 Ведерников Ю. В. «Гибель кораблей и судов в русско-японскую войну 1904—1905 г.»
 Газетные старости
 Готовность к войне

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Миноносцы типа «Сокол»
Суда по алфавиту
Военные корабли и суда Ижорского завода